A Copa Davis de 1957 foi a 46ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 36 equipes, sendo 24 na Zona Europeia, 7 na Zona Americana e 5 na Zona do Leste.

Os Estados Unidos derrotaram o Brasil na final da Zona Americana, a Bélgica bateu a Itália na final da Zona Europeia e as Filipinas venceu o Japão. A Austrália, atual campeã, derrotou os Estados Unidos no Desafio Final. A final foi disputada no Kooyong Stadium em Melbourne, Austrália, de 26 a 28 de dezembro.

Disputas

Zona Americana

Zona do Leste (Oriental)

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1957
1957 no tênis